Котюржинцы:

 Котюржинцы — село в Красиловском районе Хмельницкой области Украины.
 Котюржинцы — село в Полонском районе Хмельницкой области Украины.
 Котюржинцы — село в Теофипольском районе Хмельницкой области Украины.